Nielsen är ett ursprungligen danskt och norskt efternamn, som idag förekommer i alla de nordiska länderna med olika stavningar. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen son till Niels eller Nils.

Offentlig statistik tillgänglig 2014 ger följande antal personer bosatta i de olika länderna med stavningen
 Nielsen: Sverige 6 748, Danmark 261 065, Norge 6 148, Finland 123
 Nilsen: Sverige 1117, Danmark 201, Norge 35 178, Finland 51
 Nilssen: Sverige 39, Danmark 34, Norge 3447, Finland (6)
 Nielssen: Sverige 6, Danmark under 3, Norge 66, Finland 0
Uppgiften från Finland inom parentes inkluderar personer som tidigare bott i landet. Totalt blir detta för Sverige 7910, för Danmark cirka 261 300, för Norge 44 839 och för Finland cirka 177 personer. 

På listorna över de vanligaste efternamnen är Nielsen nr 2 för Danmark och Nilsen nr 7 för Norge. När man lägger till andra stavningar för Norge kommer det på plats nummer 4. Till jämförelse kan nämnas att namnet Nilsson (alla stavningar) är på plats nummer 4 i Sverige med 169160 bärare.

Personer med efternamnet Nielsen eller varianter av detta namn

A
 Aage Krarup Nielsen (1891–1972), dansk författare
 Aasta Nielsen (1897–1975), norsk skådespelare
 Adolf Nilsen (1895–1983), norsk roddare
 Adolf Kristoffer Nielsen (1890–1960), norsk kompositör och dirigent
 Alf Nielsen (1846–1919), norsk marintekniker
 Alf Nilsen-Børsskog (1928–2014), norsk kvänsk författare
 Allan Nielsen (född 1971), dansk fotbollsspelare
 Amaldus Nielsen (1838–1932), norsk målare
 Anders Nielsen, flera personer
 Anders Nielsen (kooperatör) (1859–1928), dansk jordbrukare och kooperatör
 Anders Nielsen (politiker) (1862–1914), dansk politiker
 Andreas Nielsen, svensk pastor och församlingsgrundare
 Anja Nielsen (född 1975), dansk handbollsspelare
 Anna Nielsen (1803–1856), dansk skådespelare och operasångerska
 Anne-Marie Nielsen (född 1941), dansk handbollsspelare och tränare
 Anne Marie Carl-Nielsen (1863–1945), dansk skulptör
 Anthon B. Nilsen (1855–1936), norsk författare och affärsman
 Anton Nielsen (1827–1897), dansk författare
 Arvid Nilssen (1913–1976), norsk skådespelare
 Asta Nielsen (1881–1972), dansk skådespelare
 Augusta Nielsen (1822–1902), dansk balettdansös
 Axel Nielsen (1880–1951), dansk nationalekonom
 Aya Nielsen (född 1980), dansk porrskådespelare och strippa

B
 Bárður Nielsen (född 1972), färöiskaffärsman och politiker (Sambandsflokkurin)
 Bengt Janus Nielsen (1921–1988), dansk författare och illustratör
 Benny Nielsen (född 1966), dansk simmare
 Bentine Nielsen (1834-efter 1892), dansk skådespelare
 Bernt Nielsen (1849–1924), norsk-svensk bankman
 Betty Ann Bjerkreim Nilsen (född 1986), norsk orienterare
 Bjarne G. Nielsen (född 1949), dansk skådespelare
 Brian Nielsen (född 1965), dansk boxare
 Brian Steen Nielsen (född 1968), dansk fotbollsspelare
 Brigitte Nielsen (född 1963), dansk skådespelare och fotomodell

C
 Carl Nielsen (1865–1931), dansk tonsättare
 Caroline Nielsen (1797–1869), dansk operasångerska
 Carsten Tank Nielsen (1818–1892), norsk militär och ämbetsman
 Connie Nielsen (född 1965), dansk skådespelare
 Chris Nielsen (född 1980), kanadensisk ishockeyspelare
 Christian Frühstück Nielsen (1878–1956), dansk arkitekt

D
 Daniel Nielsen (född 1980), dansk ishockeyspelare
 Dennis Nilsen (född 1945), brittisk seriemördare
 Ditlef Nielsen (1874–1949), dansk religionshistoriker

E
 Eivind Nielsen (1864–1939), norsk målare
 Ejnar Nielsen (1872–1956), dansk målare
 Elin Nilsen (född 1968), norsk längdskidåkare
 Elin Nilsen (fotbollsspelare) (född 1987), svensk fotbollsspelare
 Elsebeth Gerner Nielsen (född 1960), dansk politiker för Radikale venstre
 Erling Nilsen (1910–1984), norsk boxare

F
 Finn Nielsen (1919–1984), norsk pianist
 Finn Nielsen (född 1937), dansk skådespelare
 Frans Nielsen (född 1984), dansk ishockeyspelare
 Frederik Nielsen(född 1983), dansk tennisspelare
 Fredrik Nielsen (1846–1907), dansk biskop och kyrkohistoriker
 Fredrik Wilhelm Nielsen (1870–1951), norsk-svensk företagsledare

G
 Gunnar Nielsen, flera personer
 Gunnar Nielsen (dansk friidrottare) (1928–1985)
 Gunnar Nielsen (fotbollsspelare) (född 1986), färöisk fotbollsspelare
 Gunnar Nielsen (redaktör) (1889–1969), dansk journalist
 Gunnar Nielsen (skådespelare) (1919–2009), svensk skådespelare
 Gunnar Nielsen (svensk friidrottare) (aktiv på 1920-talet)
 Gunnar Guillermo Nielsen (född 1983), argentinsk fotbollsspelare, senast verksam i Sverige
 Gunnar L.C. Nielsen (1901–1952), dansk journalist

H
 Hans Nielsen, flera personer
 Hans Nielsen (boxare) (1899–1967), dansk boxare
 Hans Nielsen (skådespelare) (1911–1965), tysk skådespelare
 Hans Nielsen (speedwayförare) (född 1959), dansk speedwayförare
 Hans Nielsen (tonsättare) (1580–1626), dansk musiker
 Hans Nielsen Johnsrud (cellist) (1840–1874), norsk cellist
 Hans Christian Nielsen (1928–1990), dansk fotbollsspelare
 Hans Jacob Nilsen (1897–1957), norsk skådespelare och teaterchef
 Harald Nielsen, flera personer
 Harald Nielsen (fotbollsspelare) (1941–2015), dansk fotbollsspelare
 Harald Nielsen (författare) (1879–1957), dansk författare och journalist
 Harald Nielsen (silversmed) (1892–1977), dansk silversmed
 Helen Nielsen (1918–2002), amerikansk deckar- och thrillerförfattare
 Helge Nielsen (1893–1980), dansk konstnär och konstprofessor
 Helge Nielsen (politiker) (1918–1991), dansk politiker, socialdemokrat
 Helle Høpfner Nielsen (1929–2013), dansk-svensk psykolog
 Henriette Nielsen (1815–1900), dansk författare och dramatiker
 Hilding Nielsen (1899–1971), svensk skeppsbyggnadsingensjör och varvsdirektör
 Holger Nielsen (1866–1955), dansk fäktare och sportskytt
 Holger B. Nielsen (född 1941), dansk teoretisk fysiker
 Holger K. Nielsen (född 1950), dansk politiker, socialistisk folkepartist
 Håvard Nielsen (född 1993), norsk fotbollsspelare

I
 Ida Nielsen (1887–1918), dansk skådespelare och sångerska
 Ida Nielsen (författare) (1815–1889), dansk författare
 Ingemar Nielsen (1200-talet), dansk riddare
 Ivan Nielsen /fåodd 1956), dansk fotbollsspelare

J
 Jais Nielsen (1885−1961),dansk målare och keramiker
 Jakob Nielsen, flera personer
 Jakob Nielsen (datalog) (född 1957), dansk datalog
 Jakob Nielsen (författare) (1830–1901), dansk författare
 Jacob Nielsen (greve) (omkring 1250–omkring 1310), halländsk greve
 Jakob Nielsen (matematiker) (1890–1959), dansk matematiker
 Jakob Nielsen (skådespelare) (1900–1979), dansk skådespelare
 Jan Nielsen (född 1951), svensk skådespelare och teaterregissör
 Jeanette Nilsen (född 1972), norsk handbollsspelare
 Jennifer A. Nielsen (född 1971), amerikansk författare
 Jens Nielsen (född 1969), dansk ishockeyspelare och tränare
 Jens Nielsen (Galen) (1300-talet), dansk riddare
 Jesper Nielsen (född 1989), svensk handbollsspelare
 Jesper Nielsen (tonsättare) (född 1989), svensk kompositör och musiker
 Jimmy Nilsen (född 1966), svensk speedwayförare
 Joachim Fischer Nielsen (född 1978), dansk badmintonspelare
 Jóanes Nielsen (född 1953), färöisk författare
 Johanne Nielsen (1829–1903), dansk smör- och ostproducent
 Johannes Nielsen, flera personer
 Johannes Nielsen (konstnär) (född 1979), svensk konstnär
 Johannes Nielsen (skådespelare) (1870–1935), dansk skådespelare och teaterdirektör
 Johannes Magdahl Nielsen (1862–1941), dansk arkitekt
 John Nielsen (född 1956), dansk racerförare
 Jonatan Nielsen (född 1993), svensk ishockeyspelare
 Jörgen Nielsen (1909–1983), svensk tyngdlyftare
 Jørn Nielsen (1919–1996), dansk arkitekt

K
 K. Axel Nielsen (1904–1994), dansk jurist och politiker, socialdemokrat
 Kai Nielsen (1882–1924), dansk skulptör
 Kay Nielsen (1886–1957), dansk tecknare och illustratör
 Kirstjen Nielsen (född 1972), qmerikansk jurist och politiker, republikan, inrikesminister
 Klaus Nielsen (född 1966), dansk tävlingscyklist
 Konrad Nielsen (1875–1953), norsk språkforskare
 Kurt Nielsen (1930–2011), dansk tennisspelare
 Kurt Nilsen (född 1978), norsk musiker, idolvinnare

L
 L.C. Nielsen (1871–1930), dansk författare och redaktör
 Lars Nielsen (född 1960), dansk roddare
 Lasse Nielsen (född 1988), dansk fotbollsspelare
 Lasse Nilsen (född 1964), svensk ståippkomiker
 Lasse Nielsen (fotbollsspelare född 1987), dansk fotbollsspelare
 Lauritz Nielsen (1881–1947), dansk biblioteksman
 Lauritz Christian Nielsen, se L.C. Nielsen
 Leif Nielsen (1920–2004), dansk gallerist, konstnär och restaurangman
 Leo Nielsen (1909–1968), dansk tävlingscyklist
 Leslie Nielsen (1926–2010), kanadensisk-amerikansk skådespelare och komiker
 Lillebjørn Nilsen (född 1950), norsk sångare, musiker, kompositör och textförfattare
 Lise-Lotte Nielsen (född 1943), svensk konstnär
 Lone Drøscher Nielsen (född 1964), dansk naturvårdare och djurskyddsentreprenör
 Ludolf Nielsen (1876–1939), dansk tonsättare
 Lukas Nielsen (1884–1964), dansk gymnast

M
 Mads M. Nielsen (född 1971), dansk skådespelare
 Magnus Nielsen (död 1390), dansk ärkebiskop
 Magnus Nilssen (1871–1947), norsk politiker, arbeiderpartimedlem
 Marianne Nielsen (1917–2004), svensk skådespelare
 Marichen Nielsen (1921–2014), svensk politiker, socialdemokrat
 Marie Nielsen (1875–1951). dansk politiker, kommunist
 Martin Nielsen (1900–1962), dansk politiker, kommunist
 Martinius Nielsen (1859–1928), dansk skådseplare och regissör
 Mathilde Nielsen (1858–1945), dansk skådespelare
 Maybrit Nielsen (född 1968), dansk handbollsspelare
 Mie Nielsen (född 1996), ddansk skpådesåeøare
 Monica Nielsen (född 1937), svensk skådespelare och sångerska
 Morten Nielsen (född 1990), dansk fotbollsspelare
 Morten Nielsen (poet) (1922–1944), dansk poet och motståndsman

N
 Nicklas Nielsen (född 1992), svensk fotbollsspelare
 Niels Nielsen, flera personer
 Niels Nielsen Brahe (avrättad 1529), danskt riksråd
 Niels Nielsen (ekonom) ([1900–?), dansk professor i företagsekonomi
 Niels Nielsen (geograf) (1893–1981), dansk professor i geografi
 Niels Nielsen (godsägare) (1636–1708), dansk godsägare
 Niels Nielsen (handelsman) (1700–1786) dansk handelsman
 Niels Nielsen (matematiker) (1865–1931), dansk professor i matematik
 Niels Nielsen (rådman) (1888–1963), svensk rådman
 Niels Nielsen (seglare) (1883–1961), norsk seglare
 Niels Åge Nielsen (1913–1986), dansk professor i nordiska språk
 Nielsine Nielsen (1850–1916), dansk läkare och kvinnosaksförkämpe
 Nilla Nielsen (född 1975), svensk sångerska och låtskrivare
 Nina Åkerblom Nielsen (född 1980), svensk sångerska, pianist, kompositör och textförfattare

O
 Oda Nielsen (1852–1936), dansk skådespelare
 Olav Nilsen (född 1942), norsk fotbollsspelare och tränare
 Ole-Jørgen Nilsen (1936–2008), norsk skådespelare, regissör och teaterchef
 Olivia Nielsen (1852–1910), dansk fackföreningsledare och politiker, socialdemokrat
 Oluf Nielsen (1838–1896), dansk historiker

P
 Paula Nielsen (född 1967), svensk skådespelare och dansare
 Palle Nielsen (1920–2000), dansk tecknare och grafiker
 Per Kjærgaard Nielsen (född 1955), dansk seglare
 Peter Nielsen, flera personer
 Peter Nielsen (1829–1897), dansk agronom och botaniker
 Peter Nielsen (1795–1860), dansk skådespelare och regissör
 Peter Nielsen (1808–1900), dansk-norsk skådespelare
 Peter Nielsen (1876–1949), dansk skådespelare och manusförfattare
 Peter Heine Nielsen (född 1973), dansk schackspelare
 Peter Jul Nielsen (född 1996), dansk fotbollsspelare
 Peter Thomassen Nielsen (1863–1916), dansk politiker
 Petra Nielsen (född 1965), svensk sångerska, skådespelare och musikalartist
 Poul Nielsen (1891–1962), dansk fotbollsspelare

R
 Ragna Nielsen (1845–1924), norsk pedagog
 Rasmus Nielsen (1809–1884), dansk filosof
 Renata Nielsen (född 1966), dansk längdhoppare
 Richard Møller Nielsen (1937–2014), dansk fotbollstränare
 Rick Nielsen (född 1948), amerikansk gitarrist, sångare och låtskrivare
 Rolf Just Nilsen (1931–1981), norsk sångare, skådespelare och imitatör
 Rose-Marie Nielsen (född 1940), svensk översättare
 Rudolf Nilsen (1901–1929), norsk författare

S
 Schjølberg Nilsen (1904–1980), norsk fångstman och arktisk övervintrare
 Sanna Nielsen (född 1984), svensk pop- och dansbandssångerska
 Sivert Andreas Nielsen (1823–1904), norsk politiker
 Sixten Kai Nielsen (född 1978), dansk performancekonstnär
 Steinar Nilsen (född 1972), norsk fotbollsspelare och tränare
 Stephen Nielsen (född 1985), dansk handbollsmålvakt.
 Søren Hjorth Nielsen (1901–1983), dansk konstnär och konstpedagog

T
 Thomas Nielsen (1838–1895), dansk politiker
 Thor Nielsen (född 1959), dansk kanotist
 Thora Schwartz-Nielsen (1854–1894). dansk skådespelare
 Thorvald Nielsen (1891–1965), dansk violinist
 Tobias Nielsén (född 1975), civilekonom, förläggare och författare
 Torkil Nielsen (född 1964), färöisk fotbollsspelare
 Tove Nielsen (född 1941), dansk politiker i partiet Venstre
 Tove Nilsen (född 1952), norsk författare
 Tuve Nielsen (Juul) (död 1472), dansk ärkebiskop

U
 Ulrika Nielsen (född 1974), sverigefinländsk författare och litteraturvetare

V
 Vibeke Merete Nielsen (född 1958), dansk handbollsspelare
 Victor Nielsen (1855–1918), dansk amatörastronom

Y
 Yngvar Nielsen (1843–1916), norsk historiker, geograf och etnograf
 Yngvar Nielsen (läkare) (1892–1968), svensk läkare

Z
 Zakarias Nielsen (1844–1922), norsk författare

Ö
 Ørjan Nilsen (född 1982), norsk musikproducent och DJ

Källor

Danska efternamn
Norska efternamn
Svenska efternamn